Ørum Sogn henviser til flere artikler:
 Ørum Sogn (Brønderslev Kommune) – et sogn i Brønderslev Kommune og i Sæby Provsti
 Ørum Sogn (Hedensted Kommune) – et sogn i Hedensted Kommune og i Hedensted Provsti
 Ørum Sogn (Norddjurs Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune og i Grenaa-Nørre Djurs Provsti
 Ørum Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Randers Søndre Provsti
 Ørum Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Skive-Fjends Provsti
 Ørum Sogn (Thisted Kommune) – et sogn i Thisted Kommune og i Sydthy Provsti
 Ørum Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Bjerringbro-Hvorslev-Tjele Provsti